Чемпионат Украины по футболу 2009 года среди женских команд () — 18-й Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 17 апреля, а завершился 15 октября 2009 года. Звание чемпиона Украины спустя 4 года вернула себе черниговская «Легенда».

Участники 
В чемпионате в 2009 году принимали участие 7 команд. После годичного перерыва в турнир вернулся киевский «Атекс». Из участников прошлого сезона чемпионат лишился одесской «Черноморочки», херсонской «Южанки» и бронзового призёра — калушского «Нефтехимика».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 ЖФК «Дончанка» (Донецк). Архив. Статистика
 

2009
Футбол на Украине в 2009 году
2009 год в женском футболе